Martinus Coronaeus ist der Name folgender Personen:

*Martinus Coronaeus (Pastor, 1539), deutscher Pastor
Martinus Coronaeus (Pastor, 1588), deutscher Pastor